|-
|(131251)||2001 FY13|| align=right|14,8|| align=right|2,904|| align=right|0,025|| align=right|2,41|| align=right|4,948||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131252)||2001 FJ16|| align=right|15,9|| align=right|2,729|| align=right|0,090|| align=right|12,68|| align=right|4,508||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131253)||2001 FA18|| align=right|15,1|| align=right|2,721|| align=right|0,138|| align=right|12,71|| align=right|4,488||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131254)||2001 FN18|| align=right|15,0|| align=right|2,964|| align=right|0,071|| align=right|10,41|| align=right|5,103||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131255)||2001 FB23|| align=right|14,7|| align=right|3,089|| align=right|0,044|| align=right|23,11|| align=right|5,427||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131256)||2001 FA25|| align=right|15,1|| align=right|2,785|| align=right|0,206|| align=right|13,21|| align=right|4,647||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131257)||2001 FG29|| align=right|13,9|| align=right|3,075|| align=right|0,248|| align=right|17,09|| align=right|5,392||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131258)||2001 FD30|| align=right|15,3|| align=right|2,653|| align=right|0,297|| align=right|11,91|| align=right|4,320||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131259)||2001 FE30|| align=right|14,6|| align=right|2,927|| align=right|0,008|| align=right|12,62|| align=right|5,007||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131260)||2001 FG33|| align=right|14,7|| align=right|2,725|| align=right|0,127|| align=right|14,43|| align=right|4,499||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131261)||2001 FU35|| align=right|15,4|| align=right|3,179|| align=right|0,144|| align=right|0,74|| align=right|5,666||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131262)||2001 FD36|| align=right|15,1|| align=right|2,757|| align=right|0,069|| align=right|6,57|| align=right|4,578||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131263)||2001 FX39|| align=right|14,3|| align=right|2,490|| align=right|0,172|| align=right|6,23|| align=right|3,928||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131264)||2001 FA43|| align=right|14,7|| align=right|2,527|| align=right|0,100|| align=right|11,88|| align=right|4,016||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131265)||2001 FD43|| align=right|15,5|| align=right|2,858|| align=right|0,063|| align=right|12,55|| align=right|4,831||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131266)||2001 FM44|| align=right|16,2|| align=right|2,605|| align=right|0,189|| align=right|5,18|| align=right|4,203||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131267)||2001 FX45|| align=right|14,8|| align=right|2,849|| align=right|0,129|| align=right|10,40|| align=right|4,809||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131268)||2001 FW50|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,195|| align=right|11,01|| align=right|4,587||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131269)||2001 FF51|| align=right|14,6|| align=right|3,019|| align=right|0,084|| align=right|8,59|| align=right|5,245||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131270)||2001 FY59|| align=right|15,6|| align=right|2,821|| align=right|0,052|| align=right|4,59|| align=right|4,737||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131271)||2001 FT61|| align=right|15,7|| align=right|2,682|| align=right|0,097|| align=right|10,13|| align=right|4,393||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131272)||2001 FR63|| align=right|15,0|| align=right|2,924|| align=right|0,015|| align=right|3,32|| align=right|5,000||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131273)||2001 FQ64|| align=right|15,1|| align=right|2,731|| align=right|0,147|| align=right|9,13|| align=right|4,513||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131274)||2001 FO65|| align=right|15,5|| align=right|2,864|| align=right|0,150|| align=right|4,27|| align=right|4,846||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131275)||2001 FL66|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,212|| align=right|9,83|| align=right|4,608||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131276)||2001 FV67|| align=right|14,5|| align=right|2,773|| align=right|0,063|| align=right|24,32|| align=right|4,618||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131277)||2001 FB69|| align=right|15,4|| align=right|2,866|| align=right|0,044|| align=right|3,08|| align=right|4,851||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131278)||2001 FQ70|| align=right|14,7|| align=right|2,976|| align=right|0,125|| align=right|11,94|| align=right|5,134||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131279)||2001 FC71|| align=right|15,0|| align=right|2,897|| align=right|0,182|| align=right|8,45|| align=right|4,929||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131280)||2001 FX82|| align=right|15,6|| align=right|2,751|| align=right|0,127|| align=right|7,25|| align=right|4,561||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131281)||2001 FP92|| align=right|14,8|| align=right|2,781|| align=right|0,112|| align=right|8,05|| align=right|4,638||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131282)||2001 FW93|| align=right|15,2|| align=right|2,796|| align=right|0,147|| align=right|10,53|| align=right|4,674||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131283)||2001 FX96|| align=right|14,4|| align=right|3,087|| align=right|0,177|| align=right|15,42|| align=right|5,422||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131284)||2001 FH97|| align=right|14,7|| align=right|2,924|| align=right|0,026|| align=right|6,89|| align=right|4,999||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131285)||2001 FO104|| align=right|15,4|| align=right|2,725|| align=right|0,134|| align=right|5,68|| align=right|4,497||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131286)||2001 FP104|| align=right|15,4|| align=right|2,788|| align=right|0,045|| align=right|4,33|| align=right|4,655||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131287)||2001 FS106|| align=right|14,9|| align=right|2,755|| align=right|0,199|| align=right|5,59|| align=right|4,573||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131288)||2001 FT106|| align=right|16,2|| align=right|2,778|| align=right|0,102|| align=right|2,00|| align=right|4,629||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131289)||2001 FD107|| align=right|15,3|| align=right|2,795|| align=right|0,062|| align=right|4,87|| align=right|4,671||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131290)||2001 FL109|| align=right|15,7|| align=right|2,931|| align=right|0,157|| align=right|1,93|| align=right|5,016||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131291)||2001 FD111|| align=right|15,4|| align=right|2,861|| align=right|0,023|| align=right|2,80|| align=right|4,838||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131292)||2001 FD112|| align=right|14,3|| align=right|2,780|| align=right|0,121|| align=right|31,78|| align=right|4,635||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131293)||2001 FY112|| align=right|15,9|| align=right|2,714|| align=right|0,039|| align=right|6,54|| align=right|4,470||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131294)||2001 FM115|| align=right|15,8|| align=right|2,840|| align=right|0,097|| align=right|1,41|| align=right|4,785||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131295)||2001 FH121|| align=right|14,0|| align=right|3,108|| align=right|0,233|| align=right|25,87|| align=right|5,478||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131296)||2001 FK121|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,195|| align=right|13,25|| align=right|4,229||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131297)||2001 FB125|| align=right|14,9|| align=right|3,006|| align=right|0,126|| align=right|10,49|| align=right|5,212||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131298)||2001 FJ125|| align=right|16,2|| align=right|2,940|| align=right|0,168|| align=right|5,93|| align=right|5,040||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131299)||2001 FE128|| align=right|14,8|| align=right|2,847|| align=right|0,137|| align=right|40,16|| align=right|4,804||MBA||30. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131300)||2001 FF131|| align=right|15,6|| align=right|2,778|| align=right|0,041|| align=right|4,16|| align=right|4,631||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131301)||2001 FG139|| align=right|15,2|| align=right|2,958|| align=right|0,113|| align=right|2,18|| align=right|5,087||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131302)||2001 FO143|| align=right|15,6|| align=right|2,790|| align=right|0,108|| align=right|12,59|| align=right|4,660||MBA||23. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131303)||2001 FV144|| align=right|14,9|| align=right|2,657|| align=right|0,146|| align=right|16,42|| align=right|4,330||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131304)||2001 FA145|| align=right|15,4|| align=right|2,690|| align=right|0,219|| align=right|15,10|| align=right|4,412||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131305)||2001 FF145|| align=right|14,3|| align=right|3,095|| align=right|0,178|| align=right|18,54|| align=right|5,444||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131306)||2001 FE152|| align=right|15,4|| align=right|2,817|| align=right|0,077|| align=right|5,67|| align=right|4,727||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131307)||2001 FD154|| align=right|14,8|| align=right|2,891|| align=right|0,032|| align=right|7,24|| align=right|4,914||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131308)||2001 FN154|| align=right|16,7|| align=right|2,373|| align=right|0,150|| align=right|4,07|| align=right|3,654||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131309)||2001 FH158|| align=right|15,3|| align=right|2,772|| align=right|0,167|| align=right|6,85|| align=right|4,615||MBA||27. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131310)||2001 FZ158|| align=right|15,5|| align=right|2,633|| align=right|0,038|| align=right|13,45|| align=right|4,271||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131311)||2001 FF159|| align=right|15,2|| align=right|3,008|| align=right|0,063|| align=right|11,64|| align=right|5,215||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131312)||2001 FR160|| align=right|15,7|| align=right|2,635|| align=right|0,166|| align=right|11,94|| align=right|4,278||MBA||29. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131313)||2001 FO171|| align=right|14,9|| align=right|2,777|| align=right|0,166|| align=right|16,26|| align=right|4,628||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131314)||2001 FW173|| align=right|15,6|| align=right|3,061|| align=right|0,214|| align=right|8,60|| align=right|5,355||MBA||21. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131315)||2001 FK177|| align=right|17,1|| align=right|2,884|| align=right|0,047|| align=right|1,17|| align=right|4,897||MBA||18. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131316)||2001 FE179|| align=right|14,5|| align=right|2,976|| align=right|0,038|| align=right|11,10|| align=right|5,134||MBA||20. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131317)||2001 FF180|| align=right|15,0|| align=right|2,592|| align=right|0,135|| align=right|13,55|| align=right|4,172||MBA||20. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131318)||2001 FL194|| align=right|7,8|| align=right|39,58|| align=right|0,179|| align=right|13,69|| align=right|249||PLT||22. března 2001||Kitt Peak||Kitt Peak
|-
|(131319)||2001 GB5|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,170|| align=right|14,06|| align=right|4,283||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131320)||2001 GJ8|| align=right|15,5|| align=right|3,031|| align=right|0,154|| align=right|9,93|| align=right|5,276||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131321)||2001 GW8|| align=right|14,9|| align=right|2,976|| align=right|0,029|| align=right|10,65|| align=right|5,132||MBA||15. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131322)||2001 GK9|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,086|| align=right|10,00|| align=right|5,347||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131323)||2001 GE11|| align=right|15,5|| align=right|2,867|| align=right|0,214|| align=right|8,58|| align=right|4,853||MBA||15. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131324)||2001 HH7|| align=right|16,5|| align=right|1,885|| align=right|0,071|| align=right|20,84|| align=right|2,588||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131325)||2001 HW8|| align=right|14,9|| align=right|3,039|| align=right|0,167|| align=right|5,74|| align=right|5,296||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131326)||2001 HG18|| align=right|14,7|| align=right|3,128|| align=right|0,133|| align=right|27,24|| align=right|5,532||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131327)||2001 HC23|| align=right|14,8|| align=right|3,001|| align=right|0,083|| align=right|14,32|| align=right|5,198||MBA||27. dubna 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(131328)||2001 HM23|| align=right|16,2|| align=right|2,779|| align=right|0,023|| align=right|4,53|| align=right|4,631||MBA||23. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131329)||2001 HP24|| align=right|15,2|| align=right|3,167|| align=right|0,190|| align=right|3,87|| align=right|5,634||MBA||27. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131330)||2001 HW26|| align=right|14,0|| align=right|3,121|| align=right|0,113|| align=right|22,01|| align=right|5,513||MBA||27. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(131331)||2001 HC27|| align=right|14,5|| align=right|3,102|| align=right|0,189|| align=right|15,72|| align=right|5,461||MBA||27. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(131332)||2001 HK30|| align=right|15,9|| align=right|1,838|| align=right|0,054|| align=right|26,99|| align=right|2,490||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131333)||2001 HZ31|| align=right|15,5|| align=right|3,093|| align=right|0,179|| align=right|18,20|| align=right|5,438||MBA||28. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(131334)||2001 HD34|| align=right|15,0|| align=right|3,087|| align=right|0,213|| align=right|6,59|| align=right|5,423||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131335)||2001 HO34|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,173|| align=right|1,69|| align=right|4,472||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131336)||2001 HP35|| align=right|14,5|| align=right|3,113|| align=right|0,182|| align=right|10,86|| align=right|5,491||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131337)||2001 HP37|| align=right|14,1|| align=right|3,072|| align=right|0,028|| align=right|11,74|| align=right|5,383||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131338)||2001 HU41|| align=right|14,9|| align=right|3,052|| align=right|0,066|| align=right|9,89|| align=right|5,332||MBA||16. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131339)||2001 HZ42|| align=right|15,5|| align=right|3,042|| align=right|0,133|| align=right|10,67|| align=right|5,305||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131340)||2001 HW44|| align=right|14,5|| align=right|2,973|| align=right|0,198|| align=right|14,90|| align=right|5,126||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131341)||2001 HN47|| align=right|14,7|| align=right|2,994|| align=right|0,070|| align=right|11,49|| align=right|5,180||MBA||18. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131342)||2001 HG49|| align=right|15,0|| align=right|2,694|| align=right|0,147|| align=right|10,86|| align=right|4,420||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131343)||2001 HX53|| align=right|15,1|| align=right|3,052|| align=right|0,101|| align=right|16,70|| align=right|5,332||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131344)||2001 HK54|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,152|| align=right|12,56|| align=right|5,461||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131345)||2001 HY55|| align=right|15,2|| align=right|3,085|| align=right|0,130|| align=right|10,42|| align=right|5,418||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131346)||2001 HU56|| align=right|15,2|| align=right|3,106|| align=right|0,113|| align=right|6,19|| align=right|5,474||MBA||24. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131347)||2001 HE58|| align=right|14,5|| align=right|2,783|| align=right|0,101|| align=right|9,98|| align=right|4,643||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131348)||2001 HB59|| align=right|14,9|| align=right|2,756|| align=right|0,321|| align=right|13,55|| align=right|4,575||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131349)||2001 HN59|| align=right|15,5|| align=right|3,004|| align=right|0,202|| align=right|4,79|| align=right|5,207||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131350)||2001 HC64|| align=right|14,5|| align=right|3,079|| align=right|0,051|| align=right|12,51|| align=right|5,402||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131351)||2001 JE|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,157|| align=right|7,99|| align=right|4,672||MBA||2. května 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(131352)||2001 JA1|| align=right|14,8|| align=right|3,143|| align=right|0,158|| align=right|4,23|| align=right|5,571||MBA||11. května 2001||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(131353)||2001 JE2|| align=right|14,2|| align=right|3,163|| align=right|0,112|| align=right|16,60|| align=right|5,623||MBA||15. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131354)||2001 JJ2|| align=right|15,6|| align=right|3,089|| align=right|0,058|| align=right|9,36|| align=right|5,429||MBA||15. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131355)||2001 JV3|| align=right|14,2|| align=right|3,072|| align=right|0,102|| align=right|10,71|| align=right|5,383||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131356)||2001 JB4|| align=right|14,9|| align=right|2,929|| align=right|0,055|| align=right|12,87|| align=right|5,013||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131357)||2001 JM8|| align=right|14,9|| align=right|2,873|| align=right|0,241|| align=right|9,66|| align=right|4,869||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131358)||2001 KA2|| align=right|15,4|| align=right|2,934|| align=right|0,065|| align=right|9,42|| align=right|5,024||MBA||19. května 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(131359)||2001 KJ2|| align=right|15,0|| align=right|2,808|| align=right|0,118|| align=right|9,75|| align=right|4,706||MBA||17. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131360)||2001 KN4|| align=right|14,8|| align=right|3,112|| align=right|0,210|| align=right|15,01|| align=right|5,490||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131361)||2001 KN5|| align=right|14,5|| align=right|3,114|| align=right|0,182|| align=right|17,82|| align=right|5,493||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131362)||2001 KO5|| align=right|15,0|| align=right|3,075|| align=right|0,266|| align=right|0,83|| align=right|5,392||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131363)||2001 KF7|| align=right|14,1|| align=right|3,192|| align=right|0,201|| align=right|15,54|| align=right|5,702||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131364)||2001 KR7|| align=right|14,9|| align=right|2,939|| align=right|0,090|| align=right|10,52|| align=right|5,039||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131365)||2001 KN11|| align=right|14,4|| align=right|3,117|| align=right|0,108|| align=right|14,42|| align=right|5,503||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131366)||2001 KE16|| align=right|15,0|| align=right|3,183|| align=right|0,173|| align=right|8,49|| align=right|5,679||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131367)||2001 KS16|| align=right|14,8|| align=right|3,158|| align=right|0,131|| align=right|13,75|| align=right|5,610||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131368)||2001 KR18|| align=right|14,2|| align=right|3,194|| align=right|0,218|| align=right|10,60|| align=right|5,707||MBA||21. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131369)||2001 KX18|| align=right|16,6|| align=right|1,894|| align=right|0,098|| align=right|20,02|| align=right|2,606||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131370)||2001 KF22|| align=right|14,8|| align=right|2,721|| align=right|0,196|| align=right|13,49|| align=right|4,487||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131371)||2001 KJ25|| align=right|15,0|| align=right|3,075|| align=right|0,195|| align=right|10,12|| align=right|5,390||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131372)||2001 KR26|| align=right|14,2|| align=right|3,059|| align=right|0,118|| align=right|10,10|| align=right|5,350||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131373)||2001 KS26|| align=right|14,1|| align=right|2,948|| align=right|0,206|| align=right|9,74|| align=right|5,061||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131374)||2001 KG29|| align=right|15,4|| align=right|3,009|| align=right|0,157|| align=right|1,60|| align=right|5,219||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131375)||2001 KL30|| align=right|14,4|| align=right|3,051|| align=right|0,253|| align=right|8,90|| align=right|5,328||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131376)||2001 KX31|| align=right|14,0|| align=right|3,158|| align=right|0,236|| align=right|27,74|| align=right|5,612||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131377)||2001 KQ33|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,049|| align=right|10,52|| align=right|5,660||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131378)||2001 KP35|| align=right|15,3|| align=right|3,086|| align=right|0,201|| align=right|4,29|| align=right|5,421||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131379)||2001 KT38|| align=right|14,7|| align=right|3,107|| align=right|0,168|| align=right|18,90|| align=right|5,477||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131380)||2001 KL39|| align=right|15,4|| align=right|3,072|| align=right|0,202|| align=right|11,96|| align=right|5,383||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131381)||2001 KU39|| align=right|13,5|| align=right|3,139|| align=right|0,146|| align=right|18,90|| align=right|5,561||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131382)||2001 KY39|| align=right|13,6|| align=right|3,014|| align=right|0,289|| align=right|18,54|| align=right|5,232||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131383)||2001 KJ40|| align=right|14,9|| align=right|3,052|| align=right|0,261|| align=right|11,42|| align=right|5,330||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131384)||2001 KC41|| align=right|16,2|| align=right|1,904|| align=right|0,020|| align=right|24,15|| align=right|2,626||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131385)||2001 KE41|| align=right|14,8|| align=right|3,062|| align=right|0,186|| align=right|18,24|| align=right|5,358||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131386)||2001 KR42|| align=right|14,7|| align=right|3,117|| align=right|0,109|| align=right|13,47|| align=right|5,502||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131387)||2001 KN49|| align=right|13,6|| align=right|3,120|| align=right|0,282|| align=right|19,77|| align=right|5,510||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131388)||2001 KQ52|| align=right|14,5|| align=right|2,688|| align=right|0,066|| align=right|29,72|| align=right|4,407||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131389)||2001 KG53|| align=right|14,8|| align=right|3,011|| align=right|0,123|| align=right|11,41|| align=right|5,224||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131390)||2001 KN55|| align=right|14,7|| align=right|2,788|| align=right|0,239|| align=right|17,44|| align=right|4,654||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131391)||2001 KR55|| align=right|14,2|| align=right|3,135|| align=right|0,041|| align=right|17,21|| align=right|5,549||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131392)||2001 KS55|| align=right|15,1|| align=right|3,118|| align=right|0,076|| align=right|9,80|| align=right|5,504||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131393)||2001 KS56|| align=right|15,2|| align=right|2,706|| align=right|0,134|| align=right|11,28|| align=right|4,450||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131394)||2001 KC60|| align=right|14,8|| align=right|3,073|| align=right|0,273|| align=right|10,07|| align=right|5,385||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131395)||2001 KS61|| align=right|14,8|| align=right|3,129|| align=right|0,223|| align=right|20,11|| align=right|5,534||MBA||18. května 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(131396)||2001 KK62|| align=right|14,4|| align=right|3,075|| align=right|0,051|| align=right|9,10|| align=right|5,392||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131397)||2001 KX62|| align=right|15,6|| align=right|3,128|| align=right|0,170|| align=right|13,98|| align=right|5,532||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131398)||2001 KZ64|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,123|| align=right|17,24|| align=right|5,489||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131399)||2001 KN65|| align=right|15,0|| align=right|3,095|| align=right|0,161|| align=right|12,23|| align=right|5,444||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131400)||2001 KT74|| align=right|13,9|| align=right|3,145|| align=right|0,254|| align=right|21,88|| align=right|5,577||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131401)||2001 LY|| align=right|14,3|| align=right|3,096|| align=right|0,206|| align=right|12,78|| align=right|5,445||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131402)||2001 LP3|| align=right|13,8|| align=right|3,077|| align=right|0,354|| align=right|9,42|| align=right|5,397||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131403)||2001 LS3|| align=right|14,9|| align=right|2,894|| align=right|0,297|| align=right|10,09|| align=right|4,922||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131404)||2001 LZ4|| align=right|15,4|| align=right|3,102|| align=right|0,094|| align=right|8,66|| align=right|5,462||MBA||12. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131405)||2001 LB8|| align=right|15,0|| align=right|3,179|| align=right|0,099|| align=right|3,29|| align=right|5,668||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131406)||2001 LB12|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,118|| align=right|16,01|| align=right|5,570||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131407)||2001 LR18|| align=right|15,0|| align=right|3,100|| align=right|0,178|| align=right|10,22|| align=right|5,458||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131408)||2001 MN3|| align=right|13,4|| align=right|3,207|| align=right|0,112|| align=right|32,26|| align=right|5,742||MBA||18. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131409)||2001 MX5|| align=right|14,4|| align=right|2,939|| align=right|0,277|| align=right|15,51|| align=right|5,038||MBA||18. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131410)||2001 MN8|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,243|| align=right|28,54|| align=right|5,454||MBA||24. června 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(131411)||2001 MN9|| align=right|16,2|| align=right|1,977|| align=right|0,060|| align=right|24,48|| align=right|2,780||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131412)||2001 MP16|| align=right|14,6|| align=right|3,249|| align=right|0,058|| align=right|9,39|| align=right|5,856||MBA||27. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131413)||2001 NT|| align=right|16,0|| align=right|1,976|| align=right|0,037|| align=right|20,83|| align=right|2,777||MBA||8. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131414)||2001 NB6|| align=right|15,0|| align=right|3,140|| align=right|0,073|| align=right|19,68|| align=right|5,564||MBA||14. července 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(131415)||2001 NA19|| align=right|16,5|| align=right|1,925|| align=right|0,051|| align=right|22,63|| align=right|2,670||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131416)||2001 OA|| align=right|15,4|| align=right|3,084|| align=right|0,299|| align=right|2,71|| align=right|5,415||MBA||16. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(131417)||2001 OC5|| align=right|14,0|| align=right|3,008|| align=right|0,324|| align=right|21,69|| align=right|5,217||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131418)||2001 OO5|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,085|| align=right|21,94|| align=right|5,419||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131419)||2001 OH13|| align=right|16,4|| align=right|1,866|| align=right|0,068|| align=right|25,23|| align=right|2,549||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131420)||2001 OO45|| align=right|16,7|| align=right|1,921|| align=right|0,105|| align=right|23,94|| align=right|2,662||MBA||16. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131421)||2001 OL58|| align=right|14,2|| align=right|3,975|| align=right|0,164|| align=right|3,74|| align=right|7,924||HLD||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131422)||2001 OU71|| align=right|14,9|| align=right|3,198|| align=right|0,197|| align=right|19,00|| align=right|5,719||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131423)||2001 OF77|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,229|| align=right|18,03|| align=right|5,494||MBA||29. července 2001||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(131424)||2001 OZ79|| align=right|15,7|| align=right|3,184|| align=right|0,172|| align=right|0,89|| align=right|5,682||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131425)||2001 OK81|| align=right|14,6|| align=right|3,129|| align=right|0,274|| align=right|18,86|| align=right|5,535||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131426)||2001 OX93|| align=right|14,6|| align=right|3,127|| align=right|0,153|| align=right|10,75|| align=right|5,529||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131427)||2001 OW98|| align=right|14,0|| align=right|3,162|| align=right|0,200|| align=right|14,72|| align=right|5,621||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131428)||2001 OO100|| align=right|15,0|| align=right|3,212|| align=right|0,153|| align=right|6,59|| align=right|5,754||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131429)||2001 OH101|| align=right|12,7|| align=right|3,042|| align=right|0,136|| align=right|22,34|| align=right|5,305||MBA||27. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131430)||2001 OX102|| align=right|13,5|| align=right|3,155|| align=right|0,232|| align=right|7,73|| align=right|5,604||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131431)||2001 PL4|| align=right|16,1|| align=right|1,888|| align=right|0,083|| align=right|19,59|| align=right|2,594||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131432)||2001 PX39|| align=right|14,8|| align=right|3,095|| align=right|0,216|| align=right|7,83|| align=right|5,443||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131433)||2001 PB40|| align=right|14,4|| align=right|3,097|| align=right|0,085|| align=right|8,95|| align=right|5,450||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131434)||2001 PX40|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,071|| align=right|8,93|| align=right|5,458||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131435)||2001 PD42|| align=right|14,8|| align=right|3,069|| align=right|0,185|| align=right|8,74|| align=right|5,375||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131436)||2001 QS11|| align=right|15,1|| align=right|3,069|| align=right|0,166|| align=right|2,09|| align=right|5,375||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131437)||2001 QX37|| align=right|14,6|| align=right|3,212|| align=right|0,146|| align=right|8,08|| align=right|5,756||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131438)||2001 QS60|| align=right|15,1|| align=right|3,167|| align=right|0,325|| align=right|11,04|| align=right|5,636||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131439)||2001 QK68|| align=right|16,4|| align=right|1,944|| align=right|0,078|| align=right|22,86|| align=right|2,710||MBA||20. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(131440)||2001 QB71|| align=right|14,3|| align=right|3,043|| align=right|0,222|| align=right|5,18|| align=right|5,308||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131441)||2001 QS82|| align=right|14,8|| align=right|2,385|| align=right|0,273|| align=right|22,74|| align=right|3,683||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131442)||2001 QX86|| align=right|14,2|| align=right|3,146|| align=right|0,094|| align=right|15,74|| align=right|5,580||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131443)||2001 QH88|| align=right|16,1|| align=right|3,308|| align=right|0,170|| align=right|1,95|| align=right|6,015||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131444)||2001 QA91|| align=right|16,0|| align=right|1,986|| align=right|0,080|| align=right|18,74|| align=right|2,798||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131445)||2001 QG94|| align=right|16,5|| align=right|1,905|| align=right|0,117|| align=right|22,02|| align=right|2,629||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131446)||2001 QP100|| align=right|15,0|| align=right|3,161|| align=right|0,200|| align=right|17,60|| align=right|5,620||MBA||24. srpna 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(131447)||2001 QZ113|| align=right|12,0|| align=right|5,203|| align=right|0,040|| align=right|33,87|| align=right|11,87||JUT||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131448)||2001 QD128|| align=right|14,8|| align=right|2,985|| align=right|0,069|| align=right|7,99|| align=right|5,156||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131449)||2001 QL134|| align=right|14,4|| align=right|3,112|| align=right|0,155|| align=right|10,25|| align=right|5,489||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131450)||2001 QH151|| align=right|15,9|| align=right|1,935|| align=right|0,062|| align=right|19,80|| align=right|2,691||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131451)||2001 QD174|| align=right|12,0|| align=right|5,102|| align=right|0,077|| align=right|27,25|| align=right|11,53||JUT||26. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131452)||2001 QV186|| align=right|15,3|| align=right|3,099|| align=right|0,066|| align=right|10,06|| align=right|5,455||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131453)||2001 QR189|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,226|| align=right|18,11|| align=right|5,551||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131454)||2001 QE190|| align=right|15,2|| align=right|3,103|| align=right|0,264|| align=right|18,62|| align=right|5,464||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131455)||2001 QG190|| align=right|13,8|| align=right|3,132|| align=right|0,217|| align=right|15,47|| align=right|5,541||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131456)||2001 QF191|| align=right|16,8|| align=right|1,965|| align=right|0,092|| align=right|20,32|| align=right|2,755||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131457)||2001 QJ191|| align=right|16,0|| align=right|1,971|| align=right|0,082|| align=right|20,28|| align=right|2,766||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131458)||2001 QA194|| align=right|14,1|| align=right|3,218|| align=right|0,142|| align=right|11,12|| align=right|5,771||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131459)||2001 QC194|| align=right|14,7|| align=right|3,177|| align=right|0,193|| align=right|14,09|| align=right|5,661||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131460)||2001 QE194|| align=right|12,4|| align=right|5,130|| align=right|0,061|| align=right|27,74|| align=right|11,62||JUT||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131461)||2001 QF221|| align=right|14,5|| align=right|3,069|| align=right|0,125|| align=right|10,56|| align=right|5,376||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131462)||2001 QL227|| align=right|15,4|| align=right|3,049|| align=right|0,120|| align=right|9,38|| align=right|5,324||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131463)||2001 QT286|| align=right|15,6|| align=right|3,007|| align=right|0,135|| align=right|10,79|| align=right|5,214||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131464)||2001 QK289|| align=right|13,8|| align=right|3,236|| align=right|0,073|| align=right|23,12|| align=right|5,820||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131465)||2001 QU290|| align=right|16,8|| align=right|1,964|| align=right|0,085|| align=right|22,84|| align=right|2,752||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131466)||2001 QU326|| align=right|14,4|| align=right|3,124|| align=right|0,065|| align=right|22,54|| align=right|5,521||MBA||23. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131467)||2001 RZ5|| align=right|16,5|| align=right|1,890|| align=right|0,064|| align=right|19,11|| align=right|2,598||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131468)||2001 RM7|| align=right|14,4|| align=right|3,926|| align=right|0,208|| align=right|6,66|| align=right|7,777||HLD||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131469)||2001 RR9|| align=right|15,8|| align=right|1,925|| align=right|0,102|| align=right|19,62|| align=right|2,670||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131470)||2001 RN46|| align=right|15,9|| align=right|1,920|| align=right|0,075|| align=right|19,24|| align=right|2,660||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131471)||2001 RY46|| align=right|15,9|| align=right|1,960|| align=right|0,055|| align=right|21,79|| align=right|2,743||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131472)||2001 RV67|| align=right|14,1|| align=right|3,118|| align=right|0,213|| align=right|15,68|| align=right|5,504||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131473)||2001 RQ73|| align=right|15,7|| align=right|2,640|| align=right|0,034|| align=right|12,59|| align=right|4,289||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131474)||2001 RA82|| align=right|14,8|| align=right|3,076|| align=right|0,109|| align=right|9,80|| align=right|5,394||MBA||12. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(131475)||2001 RL82|| align=right|14,0|| align=right|3,088|| align=right|0,099|| align=right|8,95|| align=right|5,426||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131476)||2001 RB92|| align=right|15,6|| align=right|3,081|| align=right|0,288|| align=right|4,75|| align=right|5,406||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131477)||2001 RN93|| align=right|15,0|| align=right|3,171|| align=right|0,153|| align=right|2,32|| align=right|5,646||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131478)||2001 RV95|| align=right|17,5|| align=right|2,207|| align=right|0,122|| align=right|2,06|| align=right|3,277||MBA||11. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131479)||2001 RG99|| align=right|17,6|| align=right|2,179|| align=right|0,205|| align=right|4,84|| align=right|3,216||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131480)||2001 RY101|| align=right|14,3|| align=right|3,433|| align=right|0,106|| align=right|16,94|| align=right|6,361||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131481)||2001 RT111|| align=right|14,6|| align=right|3,970|| align=right|0,142|| align=right|0,53|| align=right|7,910||HLD||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131482)||2001 SF30|| align=right|17,8|| align=right|2,131|| align=right|0,113|| align=right|0,70|| align=right|3,109||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131483)||2001 SS34|| align=right|15,2|| align=right|3,173|| align=right|0,134|| align=right|2,28|| align=right|5,651||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131484)||2001 SU38|| align=right|14,6|| align=right|3,201|| align=right|0,232|| align=right|14,44|| align=right|5,726||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131485)||2001 SO68|| align=right|15,2|| align=right|3,152|| align=right|0,213|| align=right|17,19|| align=right|5,595||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131486)||2001 SZ78|| align=right|16,9|| align=right|1,913|| align=right|0,071|| align=right|22,18|| align=right|2,645||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131487)||2001 SS90|| align=right|16,8|| align=right|2,295|| align=right|0,155|| align=right|4,18|| align=right|3,476||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131488)||2001 SL94|| align=right|16,2|| align=right|2,270|| align=right|0,116|| align=right|6,86|| align=right|3,420||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131489)||2001 SA159|| align=right|16,4|| align=right|2,209|| align=right|0,133|| align=right|4,79|| align=right|3,282||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131490)||2001 SJ164|| align=right|14,5|| align=right|3,205|| align=right|0,225|| align=right|19,56|| align=right|5,736||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131491)||2001 SW178|| align=right|16,5|| align=right|2,310|| align=right|0,151|| align=right|5,79|| align=right|3,511||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131492)||2001 SP181|| align=right|14,4|| align=right|3,083|| align=right|0,195|| align=right|7,60|| align=right|5,411||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131493)||2001 SP185|| align=right|15,9|| align=right|3,072|| align=right|0,184|| align=right|2,39|| align=right|5,383||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131494)||2001 ST227|| align=right|17,7|| align=right|2,160|| align=right|0,086|| align=right|1,78|| align=right|3,174||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131495)||2001 SW236|| align=right|17,2|| align=right|2,196|| align=right|0,094|| align=right|4,53|| align=right|3,253||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131496)||2001 SM239|| align=right|17,2|| align=right|2,257|| align=right|0,143|| align=right|5,05|| align=right|3,389||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131497)||2001 SQ248|| align=right|16,8|| align=right|2,208|| align=right|0,179|| align=right|4,84|| align=right|3,281||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131498)||2001 ST260|| align=right|16,8|| align=right|2,322|| align=right|0,099|| align=right|3,49|| align=right|3,538||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131499)||2001 SU266|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,118|| align=right|6,74|| align=right|3,350||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131500)||2001 SK270|| align=right|13,6|| align=right|3,149|| align=right|0,183|| align=right|15,75|| align=right|5,588||MBA||26. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PLT – plutíno.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek